Гербе́р (от  — «плуг», «соха» и  — «сзади», «после») — национальный праздник удмуртов.

История 
До революции праздновался обычно весной (после окончания сева) или летом (перед началом сенокоса). У южных удмуртов известен также под названием гыро́н быдто́н (букв. «окончание пахоты»).

Под влиянием христианского календаря стал называться Петровым днём. Гербер считают последним праздником земли, завершающим период летнего солнцестояния и являющимся точкой отсчёта нового (осеннего) периода. Гербер — своеобразный реликт древнего деления календарного цикла на два полугодия. Противопоставление весеннего и осеннего цикла отмечено и молением в двух противоположных по знаку сакральных пространствах, священных местах: семейно-родовое святилище (куала) посещают во время празднования весеннего обряда Акашка; луд — на исходе лета, в предосенний праздник Гербер. После возвращения жрецов из луда в деревне начиналось гостевание, длившееся до обеда, затем все выходили на сенокос. Гербер исторически считали праздником свадеб. В первый день сенокоса устраивали обряд купания (сялтым) для вышедших в этом году замуж девушек.

История празднований в Удмуртии 
С 1992 года отмечается в Удмуртии как общереспубликанский праздник.

Республиканский праздник «Гербер» проходил в следующих районах:

 1992 — Алнашский район;
 1993 — Можгинский район;
 1994 — Киясовский район;
 1995 — Шарканский район;
 1996 — Завьяловский район;
 1997 — Воткинский район;
 1998 — Вавожский район;
 1999 — Малопургинский район;
 2000 — Селтинский район;
 2001 — Глазовский район;
 2002 — Якшур-Бодьинский район;
 2003 — Игринский район;
 2004 — Увинский район;
 2005 — Кизнерский район;
 2006 — Дебесский район;
 2007 — Сарапульский район;
 2008 — Балезинский район;
 2009 — Завьяловский район;
 С 2010 года принято решение проводить праздник на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай».
 2015 — Кезский район;
 2016 — Сюмсинский район (Бабьинские горы);
 2017 — Можгинский район
 2018 — Увинский район
 2019 — Игринский район (д. Малые Мазьги)

Факты 
 С 2015 года «Гербер» также проводится в Москве.
 Именем Gerber Catena названа цепь кратеров на карликовой планете Церера.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Коробейников А. В., Сахарных Д. М. Гербер: о традиционном летнем празднике удмуртов
 проект «Воршуд» Национальной библиотеки Удмуртии

Народное христианство
Удмуртские праздники